Слесаренко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 
 Слесаренко, Елена Владимировна (род. 1982) — российская прыгунья в высоту.
 Слесаренко, Наталья Анатольевна (род. 1946) — советский и российский ветеринар.
 Слесаренко, Оксана Владимировна (род. 1970) — российская паралимпийская спортсменка (кёрлинг на колясках).

См. также 
 Слюсаренко
 Слисаренко